Список игр, сертифицированных для Windows (Games for Windows) и поддерживающих Games for Windows — Live.

Вышедшие игры

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Другие игры, доступные через Games on Demand

2010

См. также 
 Games for Windows
 Games for Windows — Live

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Games for Windows 

Windows
Windows
Games for Windows